Избирательный округ Бексли и Бромли () —  избирательный округ в лондонскую ассамблею. Он состоит из объединённой территории лондонского боро Бексли и лондонского боро Бромли. Избирательный округ представляет , консерватор, впервые избранный на .

Пересекающиеся избирательные округа 
На парламентских выборах один депутат может представлять несколько избирательных округов; это преимущественно, хотя и не исключительно, округ, где голосуют консерваторы. Эквивалентные места в Вестминстере после всеобщих выборов 2019 года были следующими:
  — полковник , DSO, консерватор;
 Бекслихит и Крейфорд —  (консерватор);
  —  (консерватор);
  — Джеймс Брокеншир (консерватор);
  —  (консерватор, бывший советник по делам Бексли и Бромли);
 Часть , которая находится в лондонском боро Бексли —  (лейборист);
 Часть , которая находится в лондонском боро Бромли —  (лейборист).

Средние показатели по партиям 
 Консерваторы — 47,8 %;
 Лейбористы — 20,1 %;
 Либерал-демократы — 12,9 %;
 Партия независимости Соединённого Королевства — 10,8 %;
 Зелёные — 6,0 %.

Члены ассамблеи

Результаты выборов мэра 
Ниже приведены результаты по кандидату, получившему наибольшую долю голосов избирателей в округе на каждых выборах мэра.

Результаты выборов в ассамблею

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выборы в Великобритании